Errington ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Errington, 1. Baronet (1900–1973), britischer Barrister und Politiker
 George Errington (1804–1886), Bischof von Plymouth
 Harry Errington (1910–2004), britischer Feuerwehrmann
 John Edward Errington (1806–1862), britischer Eisenbahningenieur
 Paul Errington (1902–1962), amerikanischer Zoologe und Hochschullehrer
 Robert Malcolm Errington  (* 1939), britischer Althistoriker
 William Errington (1699–1738), High Sheriff von Northumberland

Errington ist Ortsbezeichnung:
 Errington (British Columbia), eine Gemeinde in British Columbia, Kanada

Siehe auch:
 Arrington